Есперанса Гомез (, справжнє ім'я Есперанса Гомес Сільва ();  13 травня 1983, Белалькасар, Колумбія) — колумбійська модель і порноактриса.

Біографія 
У 2005 році визнана Міс  Colombia.

Фільмографія 

2009

 Josh Stone's — South Beach Cruisin 3
 BangBros — Ass Parade — Spanish Diosa
 BangBros — Ass Parade — Esperanza Gomez's Back
 BangBros — Facial Fest — Viva Colombia
 BangBros — Backroom Milf — Колумбійське Goddess
 Cuban Kings — El Bombon de Colombia
 Naughty America — Latin Adultery — Married Woman
 Brazzers — Big Tits in Sports — Tackle Titball
 Naughty America — My wife's Hot Friend — Esperanza Gomez e Alec Knight
 Josh Stone's — Confessions Over Cocktales 2
 Brazzers — Real Wife Stories — Bellezas Salvajes

2010

 Naughty America — My Dad's Hot Girlfriend — Esperanza Gomez e Anthony Rosano
 Naughty America — My wife's Hot Friend — Esperanza Gomez e Mark Wood
 Josh Stone's — Love Kara Tai 2
 Naughty America — My wife's Hot Friend — Esperanza Gomez e Christian
 Naughty America — Latin Adultery — Esperanza Gomez e Anthony Rosano
 Naughty America — My First Sex Teacher — Esperanza Gomez
 Naughty America — I Have a Wife — Esperanza Gomez
 Naughty America — My Dad's Hot Girlfriend — Esperanza Gomez e Chris Johnson
 Naughty America — Latin Adultery — Esperanza Gomez e Christian
 Josh Stone's — South Beach Cruisin 5

2011

 Justin Slayer - Esperanza Gomez Enough Said
 Justin Slayer - Booty I Like 7
 Naughty America - American Daydreams - Esperanza Gomez e Johnny Sins
 Naughty America - Tonight's Girlfriend - Esperanza Gomez
 Naughty America - Latin Adultery - Esperanza Gomez e Bill Bailey

2012

 Naughty America - My Friends Hot Mom - Esperanza Gomez e Danny Wylde
 Cuban Kings - El Bombon de Colombia

Премії і номінації 

 2005: Міс  Colombia
 2012:  — Latin-Тематичний Release of the Year
 2012: The Galaxy Awards — Краща Ч/Ж сцена
 2013: AVN Award номінація - Невоспівана старлетка року.

Примітки

Посилання 
 Сторінки на офіційних ресурсах

 Офіційний сайт Есперанси Гомез 
 

 Інтерв'ю

 Інтерв'ю Есперанси Гомез  журналу SoHo
 Інтерв'ю Есперанси Гомез  газеті El Tiempo

Колумбійські порноакторки
Порноакторки за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Народились 1983
Народились 13 травня